Sebastian Giovinco